Хеле́на Анге́лика Гуннарсдо́ттер Кла́нге (; ) — шведская кёрлингистка.

В составе женской сборной Швеции участник  (стали бронзовыми призёрами) и  (заняли пятое место). Чемпионка Швеции , двукратная чемпионка Швеции . В составе юниорской женской сборной Швеции участник  (заняли четвёртое место). В составе женской сборной сборной ветеранов Швеции участник  (заняли пятое место).

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (1994).
 : золото (1986, 1996).

 В 1996 введена в Зал славы шведского кёрлинга (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу